Veronika décide de mourir peut désigner :
 Veronika décide de mourir, un roman de Paulo Coelho, publié en 1998  ;
 Veronika décide de mourir (Veronika Decides to Die) un film américain, adapté du roman de Paulo Coelho, réalisé par Emily Young, sorti en 2009 ;